Аэропорт Витебск (Восточный) — международный (с 1996 года) аэропорт города Витебск.

Развитие авиации в Витебске началось в 1932 году, когда здесь был построен первый аэродром с искусственной ВПП. В конце 1940-х — начале 1950-x годов аэродром из военного превратился в гражданский аэропорт и занял значительное место в развитии гражданской авиации Белоруссии. Из-за быстрого развития города Витебска и роста жилищного строительства, было принято решение вынести аэропорт за черту города. С 1978 года начал функционировать нынешний аэропорт, находящийся в 10 км от города.

В настоящее время Аэропорт «Витебск» является филиалом Государственного Предприятия «» и осуществляет авиационную и непрофильную деятельность по следующим направлениям:

 внутриреспубликанские регулярные авиаперевозки;
 чартерные внутриреспубликанские и международные пассажирские и грузовые авиаперевозки;
 обслуживание гостей и участников международного фестиваля искусств «Славянский базар»;
 выполнение непрофильных видов услуг (хранение и перевозка ГСМ, предоставление автотранспорта, таможенное хранение и прочее).

Аэропорт имеет пропускную способность до 150 пассажиров в час, зал VIP и все необходимые структуры для пассажиров, багажа и грузов.

В 2014 году аэропорт возобновил пассажирские перевозки чартерными рейсами Витебск — Анталья. Всего программа полетов включает 22 рейса в период с 1 июня по 19 сентября.

С 9 июня по 8 сентября 2017 года в летнем расписании авиакомпании «Белавиа» заявлен регулярный рейс Витебск — Калининград с частотой два раза в неделю.

Принимаемые типы ВС 
Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ил-76, Ту-134, Ту-154, Як-40, Як-42, Airbus A310, ATR 42, ATR 72, Boeing 737-500(-800), Boeing 757-200 и др. типы ВС 3-4 класса, вертолёты всех типов. Максимальный взлётный вес воздушного судна 190 тонн. .

Авиакомпании и направления

Происшествия 
 5 апреля 1973 г. произошла катастрофа самолёта Ан-12. Из-за обледенения свалился и взорвался при ударе о землю в районе Витебска. Экипаж и пассажиры погибли.

См. также 
 Белавиа

Примечания 

Аэропорты Белоруссии
Транспорт Витебска
Здания и сооружения Витебска